W Polsce
 Konradów – część miasta Wałbrzych
 Konradów – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. kłodzkim, w gminie Lądek-Zdrój
 Konradów – kolonia w woj. lubelskim, w pow. kraśnickim, w gminie Urzędów
 Konradów – wieś w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gminie Kodrąb
 Konradów – wieś w woj. opolskim, w pow. nyskim, w gminie Głuchołazy
 Konradów – wieś w woj. śląskim, w pow. częstochowskim, w gminie Blachownia
 Konradów – część wsi Mizerów w woj. śląskim, w pow. pszczyńskim, w gminie Suszec
 Konradów – kolonia wsi Wólka w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Słupia Konecka
 Konradów – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. ostrowskim, w gminie Sośnie
 Konradów – gromada w powiecie nyskim

Zobacz też 
 Konradowo